Выборы президента Болгарии проходят раз в 5 лет, при всеобщем, равном и тайном голосовании, по системе абсолютного большинства, при необходимости — в два тура. 

На выборах 2016 года впервые была введена графа «Против всех».

Выборы 1992 
Президентские выборы в Болгарии (1992) проходили в два тура 12 и 19 января 1992 года. Избран Желю Желев. В должности с 22 января 1992.

Выборы 1996 
Президентские выборы в Болгарии (1996) проходили в два тура 27 октября и 3 ноября. Избран Пётр Стоянов. В должности с 22 января 1997.

Выборы 2001 
Президентские выборы в Болгарии (2001) проходили в два тура 11 и 18 ноября. Избран Георгий Пырванов. В должности с 22 января 1992.

Выборы 2006 
Президентские выборы в Болгарии (2006) проходили в два тура 22 и 29 октября. Георгий Пырванов был переизбран на второй срок.

Выборы 2011 
Выборы президента Болгарии (2011) проходили 23 и 30 октября. 
Участвовали 18 пар кандидатов в президенты и вице-президенты. 

В первом туре явка составила 51,83 %. Никто из кандидатов не набрал больше половины голосов.

В втором туре баллотировались два кандидата, набравшие наибольшее число голосов — Росен Плевнелиев (40,11 %) и Ивайло Калфин (28,96 %). Избирательная активность составила 48,04 % и президентом Болгарии стал Росен Плевнелиев с 52,58 % из действительных голосов. В должности с 22 января 2012 года.

Выборы 2016 
Президентские выборы в Болгарии (2016) проходят 6 и 13 ноября.

Первый тур: во второй тур вышли: Румен Радев (БСП) — 25,7 % и Цецка Цачева (ГЕРБ) — 22,0 %.

Второй тур: во втором туре президентских выборов, который проходит 13 ноября с большим отрывом лидирует экс-командующий ВВС Болгарии Румен Радев.

Примечания

Ссылки 

Президентские выборы в Болгарии